Dentro de la Unión Europea, una Dirección General (DG) es una rama de una administración dedicada a un campo específico de experiencia. 

 La Comisión Europea: cada una de las Direcciones Generales de la Comisión está dirigida por un director general, que informa al Comisario Europeo responsable (es decir, políticamente responsable) del área de política correspondiente; 
 La Oficina Europea de Patentes: Direcciones Generales de la OEP; 
 La Secretaría del Parlamento Europeo: Direcciones Generales del Parlamento. 
 La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea: Direcciones Generales del Consejo.

Direcciones Generales de la Comisión Europea 
Las Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea se dividen en cuatro grupos: DG de Política, DG de Relaciones Exteriores, DG de Servicios Generales y DG de Servicio Interno. Internamente, se hace referencia a las DG por sus abreviaturas, que se proporcionan a continuación.

Véase también 
 Centro Común de Investigación
 Consejo de la Unión Europea

Referencias 

Direcciones generales de la Comisión Europea